SkyWay или SkyWay Group — группа компаний, занимающихся оказанием финансовых и инвестиционных услуг. Органы финансового регулирования Бельгии, Новой Зеландии, Литвы и Эстонии выпустили предупреждения о том, что SkyWay не имеет права на выпуск ценных бумаг и оказание финансовых услуг либо предупредили общественность о возможном мошенничестве по типу финансовой пирамиды.

Обзор 

Компании, занимающиеся привлечением инвестиций для реализации технологии струнного транспорта, начали свою деятельность в 2014 году. Эта технология позиционируется, как новый тип надземной легкорельсовой транспортной системы, которая, как заявляется разработчиком, благодаря особой конструкции «струнных» рельсов позволяет достигать скоростей до 500 км/ч при высоком КПД.

Компании имеют различных учредителей и наименования, среди которых First SkyWay Invest Group Limited, Sky Way Invest Group, SIA (Latvia), RSW INVESTMENT GROUP LTD (BVI) (в настоящее время переименована — NEEW-TNG LTD). Компании предлагали потенциальным инвесторам вкладывать средства в развитие инновационной транспортной технологии. Способ привлечения инвестиций — краудинвестинг в форме заключения договора конвертируемого займа. При этом параллельно, для увеличения числа инвесторов, использовалась система реферальных вознаграждений. Для привлечения инвесторов группа компаний использует различные формы маркетинга, такие как краудинвестинг, телемаркетинг и многоуровневый маркетинг.

Предлагаемый компаниями потенциальным инвесторам договор конвертируемого займа, не предполагает покупку акций. Часть компаний из группы компаний зарегистрированы в Великобритании. Директором и учредителем компаний указан Евгений Кудряшов.

Финансовые регуляторы 8 стран, среди которых Германия и Литва, предупредили своих резидентов, о том, что инвестиционная группа «First SkyWay Invest Group Limited» является нелицензионной в этих юрисдикциях. В марте 2017 года Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) предостерегла жителей Латвии о финансовых услугах SkyWay Capital.

В феврале 2018 года итальянское агентство по финансовому регулированию CONSOB запретило продажу и рекламу продуктов Sky Way Invest Group Limited. Компания создала и продавала платные курсы финансовой грамотности, которые описывались как «Образовательные инвестиционные пакеты» (EIP). Вместо прохождения курсов клиенты получали «подарочные сертификаты», которые впоследствии можно было перевести в договор конвертируемого займа. В мае 2019 года немецкое регулирующее агентство BaFin запретило рекламу инвестиционных продуктов SkyWay Capital. В августе 2019 года Управление по финансовым рынкам (FMA) Новой Зеландии объявило о том, что Skyway Capital не зарегистрированы в качестве поставщика финансовых услуг.

Операционная деятельность

Структура компании 
Группа SkyWay состоит из многочисленных дочерних компаний. Группу компаний SkyWay контролирует SkyWay Capital, которая была запущена в 2014 году для самофинансирования проектов. Они также владеют и контролируют другие компании, такие как «SWIG International Ltd.» (Лондон) и «SkyWay Capital Inc.» (Сент-Люсия). Эти компании занимаются сбором средств для проектов SkyWay.

Переговоры 
Хотя такие страны, как Австралия, Индия, Индонезия, Италия и Литва начинали переговоры с SkyWay Group, позже они были отменены или отложены из-за опасений по поводу безопасности и финансовых нарушений. Проекты реализуются в Республике Беларусь и в Объединённых Арабских Эмиратах. Самые последние переговоры состоялись в Объединённых Арабских Эмиратах.

Объединённые Арабские Эмираты 
В октябре 2018 года был подписан инвестиционный договор между SkyWay Group и Sharjah Research Technology and Innovation Park (Исследовательско-технологичном и инновационном парке Шарджа) на постройку испытательного полигона струнной технологии в Объединённых Арабских Эмиратах на территории в 25 гектар.

В феврале 2019 года Управление дорог и транспорта (Roads and Transport Authority, RTA) в Дубае подписало Меморандум о взаимопонимании с компанией «Skyway Greentech Company» по разработке там «небесных капсул» («SkyPod»).

В апреле 2019 года шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, утвердил проект подвесной транспортной системы SkyWay протяжённостью 15 километров, состоящую из 21 станций и соединяющую жизненно важные точки Дубая.

В ноябре 2019 года Шейх д-р Султан бин Мухаммад аль-Касими, член Федерального Верховного совета ОАЭ и правитель Шарджи, стал свидетелем запуска экспериментальной фазы проекта SkyWay для подвесной путевой транспортной системы в Исследовательско-технологичном и инновационном парке Шарджа.

Финансовое регулирование 
Инвестирование на данном этапе относится к разряду венчурного инвестирования в развитие компании (стартап), что по определению относится к долгосрочному, рискованному инвестированию.

Регуляторы Бельгии, Литвы, Эстонии и Латвии предупредили инвесторов о том, что SkyWay не имеет права выпускать акции в соответствующих странах.

В 2018 году Международная организация комиссии по ценным бумагам (OICV-IOSCO) выпустила ряд предупреждений, связанных с деятельностью таких компаний группы SkyWay, как «SkyWay Capital» и «Sky Way Invest Group».

В феврале 2018 года итальянское регулирующее агентство CONSOB запретило рекламу и продажу некоторых инвестиционных продуктов SkyWay итальянским гражданам.

В мае 2019 немецкое агентство по регулированию BaFin запретил компании SkyWay публичное предложения с инвестиционными продуктами для широкой публики.

В августе 2019 года Орган по финансовым рынкам (Financial Markets Authority (New Zealand), FMA) в Новой Зеландии повторил предупреждение о возможной афере.

Критика 
В опубликованных статьях были высказаны опасения по поводу информации, которую компания разместила о себе для продвижения инвестиций. Эти опасения включают в себя: нереалистичную доходность, обещанную инвесторам, стоимость его интеллектуальной собственности, количество завоёванных наград, чрезмерное количество предзаказанных договоров и людей/организаций, которые инвестировали в компанию.

Особая критика касается вводящей в заблуждение информации о предлагаемых проектах SkyWay. Популярный белорусский новостной портал Onliner.by, например, рассказал, что утверждения SkyWay о предполагаемом проекте в Могилёве на самом деле не соответствуют действительности. Также не соответствуют действительности предлагаемые проекты в России, Крыму и Индии.

Первая статья Onliner.by о SkyWay была опубликована в сентябре 2016 года и комментировала строящийся в то время испытательный комплекс Экотехнопарка в Марьиной Горке. 

В мае 2017 года газета «Волжская коммуна» опубликовала критическую статью на своем информационном портале о маркетинговой кампании в Самаре. Представитель компании Андрей Ховратов подал иск к редакции, но в марте 2018 года суд вынес решение в пользу ответчика.

В июле 2017 года популярный сайт крымских новостей «Primechaniya.ru» опубликовал статью с критикой маркетинговой кампании, продвигающей инвестиции в неподдерживаемый проект SkyWay в Севастополе. Позже они опубликовали статью о юридических угрозах со стороны SkyWay и её сотрудника Андрея Ховратова, который представлял SkyWay в Крыму.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт группы компаний SkyWay

Компании Белоруссии
Краудфандинг
Монорельс
Железнодорожный транспорт